Atsushi Uchiyama (Prefectura de Shizuoka, 1959), futbolista japonès 
 Masaru Uchiyama (Prefectura de Shizuoka, 1957), futbolista japonès